Schenning ist der Familienname von: 

 Mark Schenning (* 1970), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Peter Schenning (1923–2010), deutscher Unternehmer und Museumsgründer